Довла́тов (Довла́това) — фамилия армянского происхождения.

Известные носители 
 Довлатов, Исай Иванович (1887—1938) — советский партийный и военно-политический деятель.
 Довлатов, Леонид Аркадьевич (Довлатян; 1920—2012) — советский актёр, театральный педагог.
 Довлатов, Сергей Донатович (по паспорту Довла́тов-Ме́чик; 1941—1990) — русский советский писатель и журналист.

 Довлатова, Алла Александровна (имя при рождении Марина Александровна Евстрахина; род. 1974) — российская актриса.

Другое 
 «Довлатов» — фильм 2018 года режиссера Алексея Германа-младшего.

См. также 
 Улица Сергея Довлатова (Нью-Йорк)